Sighart bzw. Sighard ist ein männlicher Name und Vorname, vereinzelt auch Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Sighart wird aus den althochdeutschen Wortbestandteilen Sigu = Sieg und hart = hart, kräftig, stark, fest, entschlossen gebildet und bedeutet dementsprechend „starker, entschlossener Sieger“.

Varianten 
Sighard, Sieghard, Sieghart, Sieghardt

Namensträger

Einname 

 Sighard (Stablo-Malmedy), von 779 bis 791 Abt von Stablo-Malmedy, siehe Liste der Äbte von Stablo-Malmedy
 Sighart, (um 828) Abt von Kremsmünster, siehe Liste der Äbte von Kremsmünster
 Sighart (um 887–906), Graf von Alemannien, siehe Grafen von Ebersberg
 Sieghard von Aquileia († 1077), 1068 bis 1077 Patriarch von Aquileia

Vorname 
 Sighard Gille (* 1941), deutscher Maler, Künstler, Fotograf und Professor für bildende Kunst
 Sighard Kleiner (1904–1995), österreichischer Zisterzienser, Generalabt des Zisterzienserordens
 Sighard Neckel (* 1956), deutscher Soziologe, Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel

Familienname 
 Joachim Sighart (1824–1867), deutscher Geistlicher und Philosoph

Siehe auch 
 Sieghard
 Sieghart
 Sigehard

Männlicher Vorname